

Arte 
La passeggiata – dipinto di Claude Monet
La passeggiata – dipinto di Pierre-Auguste Renoir
La passeggiata – dipinto di Marc Chagall

Letteratura 
La passeggiata – poesia di Aldo Palazzeschi
La passeggiata – racconto di Robert Walser (1917)
La passeggiata – racconto di Federico Moccia (2007)

Altro 
La passeggiata – film del 1953 diretto da Renato Rascel